Příjmení Papež nosí více osobností:

 Gustav Papež (1863–1945) – český architekt a stavitel
 Jaroslav Papež (1942–1967) – český pedofil
 Jernej Papež (1991) – slovinský házenkář
 Jernej Papež (* 1994) – slovinský fotbalista, dvojče Jureho
 Josef Papež (* 1887 - ?) – československý legionář a důstojník
 Jiří Papež (herec) (1931–2004) – český herec
 Jure Papež (* 1994) – slovinský fotbalista, dvojče Jerneje

V roce 2013 bylo v Česku 939 nositelů příjmení Papež a 958 nositelek příjmení Papežová.

Podobná příjmení 
 Štefan Pápež (1930–2005) – slovenský fotbalista a trenér

Reference